14-й чемпионат Узбекистана по футболу 2005 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 19 клубов) с 12 апреля по 17 ноября 2005 года.

Участники 

 ФК «Шурчи» сменил название на «Лочин» (Шурчи).
 «Чагониён» (Денау) сменил название на ФК «Денау».
 ФК «Гулистан» и ФК «Янгиер» объединились в клуб «Сырдарья» (Гулистан).
 «Локомотив»-2 (Ташкент), «Попфен» (Пап) и «Нефтчи» (Джаркурган) отказались от участия в турнире.
 ФК «Денау» снялся с турнира после 12 проведённых матчей (результаты всех этих матчей были аннулированы).
 АОЗСК (Андижан) снялся с турнира после 29 проведённых матчей.

Итоговая таблица

Переходный турнир 
В Переходном турнире участвовали клубы, занявшие 2-е и 3-е места в Первой лиге, 13-е и 14-е места в Высшей лиге. По итогам турнира клубы Высшей лиги остались в элите.

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2005
 Вторая лига Узбекистана 2005
 Кубок Узбекистана 2005

Ссылки 
 Uzbekistan 2005 

2005
Спорт в Узбекистане в 2005 году